Bolckow steht für:

 Bolckow (Missouri), Gemeinde im Andrew County im US-Bundesstaat Missouri
 Henry William Ferdinand Bolckow, deutsch-englischer Unternehmer und Politiker